Traszigang – dystrykt w Bhutanie
 Traszigang – miasto w Bhutanie, stolica dystryktu o tej samej nazwie